Умбиликариевые — таксоны грибов отдела аскомицетов.

 Порядок Умбиликариевые ()
 Семейство Умбиликариевые ()